Die Saison 2011/12 war die 22. Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Frauen. Die Saison begann am 21. August 2011 und endete mit dem letzten Spieltag am 28. Mai 2012. Deutscher Meister wurde am letzten Spieltag Titelverteidiger 1. FFC Turbine Potsdam mit drei Punkten Vorsprung auf den VfL Wolfsburg. Für Potsdam war es der vierte Meistertitel in Serie und die sechste gesamtdeutsche Meisterschaft überhaupt. Potsdam und Wolfsburg qualifizierten sich für die Champions League.

Einziger sportlicher Absteiger war der 1. FC Lokomotive Leipzig. Der Hamburger SV zog seine Mannschaft aus finanziellen Gründen freiwillig in die Regionalliga zurück. Aus der 2. Bundesliga steigen der FSV Gütersloh 2009 und der VfL Sindelfingen auf. Genoveva Añonma vom Meister aus Potsdam wurde mit 22 Toren Torschützenkönigin. Damit erzielte erstmals in der Bundesligageschichte eine ausländische Spielerin die meisten Tore in einer Saison.

Abschlusstabelle 
Noch bis zum vorletzten Spieltag hatten drei Mannschaften rechnerisch noch die Möglichkeit zum Titelgewinn. Potsdam führte die Tabelle mit 50 Punkten vor Wolfsburg (49) und Duisburg (45) an. Frankfurt war mit 43 Punkten schon aus dem Rennen. Da die ersten vier der Tabelle am 21. Spieltag direkt aufeinander trafen, wurde vom „Super-Sonntag“ gesprochen. Potsdam gewann das Spiel in Duisburg durch zwei Tore von Patricia Hanebeck mit 2:0, während Verfolger Wolfsburg Frankfurt durch ein Elfmetertor von Lena Goeßling besiegte.

Eine Vorentscheidung im Abstiegskampf fiel vor dem letzten Spieltag, als der Hamburger SV ankündigte, die Bewerbung um einen Platz in der 1. und 2. Bundesliga zurückzuziehen. Am letzten Spieltag sicherte sich Titelverteidiger Potsdam durch einen deutlichen 8:0-Sieg über Lokomotive Leipzig die Meisterschaft. Erstmals konnte damit eine Mannschaft vier Meisterschaften in Folge gewinnen. Für Leipzig bedeutete die Niederlage hingegen den Abstieg.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistiken 

Mit 420 Toren fielen 130 Treffer weniger als in der Vorsaison. Der Schnitt sank dabei von 4,17 auf 3,18 pro Spiel. Genoveva Añonma vom Meister 1. FFC Turbine Potsdam wurde mit 22 Treffern Torschützenkönigin und sicherte sich als erste ausländische Spielerin der Bundesligageschichte die Torjägerkanone.

Torschützenliste

Zuschauer 

In der ersten Bundesliga-Saison nach der Heim-Weltmeisterschaft kamen insgesamt 148.072 Zuschauer zu den 132 Spielen, womit nicht nur ein Zuwachs von 38.047 Besuchern gegenüber der Vorsaison registriert wurde, sondern auch der bisherige Bestwert aus der Spielzeit 2007/08 überboten wurde (116.855). Der Zuschauerschnitt stieg von 834 auf 1.121 und damit erstmals über die Tausendermarke, der Spitzenplatz ging auch hier an den alten und neuen Titelträger 1. FFC Turbine Potsdam mit 2.532 Besuchern pro Spiel. Den größten Zuschauerzuwachs konnte wie im Vorjahr der VfL Wolfsburg verzeichnen, der den Zuschauerschnitt um 82 Prozent steigern konnte. Lediglich der Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen mussten einen Zuschauerrückgang hinnehmen.

51 Spiele wurden von mehr als 1.000, 14 vor mehr als 2.000 und sechs vor mehr als 3.000 Zuschauern ausgetragen. Das bestbesuchte Spiel war die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FFC Frankfurt, das von 8.689 Zuschauern gesehen wurde. Dies war ein neuer Bundesligarekord. Dafür wollten lediglich 165 Zuschauer das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FF USV Jena sehen.

Die Meistermannschaft

Spielstätten

Einzelnachweise 

2011/12
Bundesliga 2011/12 (Frauen)